Szilágyi Zoltán (1933–2019) helytörténész, szakíró
 Szilágyi Zoltán (1967) válogatott úszó, olimpikon